Il doppio del torneo di tennis Amarillo Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Geoff Grant e Mark Merklein che hanno battuto in finale Mark Petchey e Andrew Rueb 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian MacPhie /  Michael Tebbutt (quarti di finale)
 Geoff Grant /  Mark Merklein (Campioni)

 David DiLucia /  Michael Sell (quarti di finale)
 Grant Doyle /  Peter Tramacchi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Amarillo Challenger 1997